Stanice Těatralnaja  se nachází na více místech:

 Těatralnaja (stanice metra v Moskvě) – jedna z nejstarších moskevských stanic metra
 Těatralnaja (stanice metra v Samaře) – stanice metra v Samaře otevřená v roce 2010
 Těatralna (stanice metra v Kyjevě) – ruský název této stanice
 Těatralna (stanice metra v Dněpropetrovsku) – ruský název této stanice